Lemkendorf steht für:

 Lemkendorf (Fehmarn), Ort in der Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Groß Lemkendorf, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Lamkowo in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Lemkendorf, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Lamkówko in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen